Медерас () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Медерас () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Медерас.
 Медерас () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративно підпорядковується місту Ардуд.